

Sigle 
 Union pour la nouvelle République – Unione per la Nuova Repubblica, partito politico francese
 Unità Nazionale Russa – partito politico russo

Codici 
 UNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Underkhaan (Mongolia)
 unr – codice ISO 639-3 della lingua mundari